BMK peut faire référence à :

  ;
 Kim Hyun Jung (김현정), connue également comme Big Mama King, une chanteuse coréenne.